

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
3 reti

 Toni Polster
 Gheorghe Hagi (1 rig.)
 José Mari Bakero
 Míchel (1 rig.)

2 reti

 Manfred Linzmaier
 Ștefan Iovan
 Victor Pițurcă
 Eloy Olaya

1 rete

 Sokol Kushta
 Shkëlqim Muça
 Andreas Ogris
 László Bölöni
 Adrian Bumbescu
 Michael Klein
 Marius Lăcătuș
 Dorin Mateuț
 Nicolae Ungureanu
 Juan Carlos Arteche
 Ramón María Calderé
 Francisco José Carrasco
 Joaquín Alonso
 Paco Llorente
 Manuel Sanchís Hontiyuelo

Collegamenti esterni
1988 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 1 su uefa.com

 Q